Шайкин — фамилия; имеет женскую форму Шайкина.
 Шайкин, Александр Александрович (род. 1944) — российский филолог, доктор филологических наук, профессор.
 Шайкин, Павел Кондратьевич (1914—1989) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.